Maeandropolydora filosa är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Ghare 1977. Maeandropolydora filosa ingår i släktet Maeandropolydora, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
filosa